Джули Лемьё (; Драммондвилл, Канада) — канадский политик. В 2017 году была избрана мэром муниципалитета Тре-Сен-Редамптёр в провинции Квебек. Первая трансгендерная женщина, ставшая мэром муниципалитета в Канаде.

Биография 
Лемьё родилась Драммондвилле. Ранее работала краснодеревщиком и впервые переехала в Тре-Сен-Редамптёр в 2009 году. Впервые она была вовлечена в политику в рамках успешной кампании по сохранению закрытой римско-католической церкви, которую ранее планировали снести. В 2013 году Лемьё впервые была избрана в муниципальный совет. Её политическая программа включала в себя улучшение связи между выборными должностными лицами и жителями деревни и разрешение жителям города . На выборах Лемьё получила 48 процентов голосов, при том, что действующий на тот момент мэр Жан Лалонд получил только 23 процента.

Примечания 

Трансгендерные и транссексуальные женщины
Политики Квебека